Махньов — російське прізвище. Відомі носії:
 Махньов Вадим Геннадійович (нар. 1979) — білоруський веслувальник, олімпійський чемпіон.
 Махньов Валерій Олексійович (нар. 1955) — радянський і український кінооператор.
жінки
 Махньова Маргарита Григорівна
Російські прізвища